Barsac (Drôme)
 Barsac (Gironde)

Desambiguações de topônimos